Тара Эмад Салех (; род. , Каир) — египетская фотомодель и актриса.

Биография 
Тара Эмад Салех родилась 11 мая 1993 года в Каире. Отец — египтянин, мать — югославка. Тара окончила Британский колледж в Египте.

Начала карьеру модели в 14 лет. Появлялась на обложках журналов «Elle», «Harper’s Bazaar Arabia», «Identity». Снималась в рекламе «Кока-кола Лайт».

Награды и звания 
 2010 — Miss Teen Egypt
 2010 — 1st runner-up Miss Global Teen — Campo Grande, Brazil / Given the title Teen Queen of Africa
 2012 — Лицо Королевский моды Черногории
 2013 — Face of the The Angel foundation of America awareness book
 2013 — Посол компании «BlackBerry» на Ближнеем Востоке

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фотомодели Египта
Актрисы Египта